

Pessoas
Nick Offerman

Localidades

Offerman (Geórgia)

Desambiguações de sobrenomes